Дании́л Дени́сович Метлю́к (род. 15 марта 1993, Тольятти, Самарская область, Россия) — российский хоккеист, игравший в составе клуба «Сахалин», выступающего в Азиатской хоккейной лиге.

Биография 
Сын Дениса Метлюка — хоккеиста, выступавшего в составе многих ведущих российских клубах.

Воспитанник хоккейной школы тольяттинской «Лады». В драфте КХЛ в 2010 году был выбран новокузнецким «Металлургом» в 6-м раунде под общим 137 номером.

Дебютировал в клубах Молодёжной хоккейной лиги — тольяттинской «Ладье» (2009/2010 и 2013/2014), новокузнецких «Кузнецких Медведях» (2011/2012), новосибирских «Сибирских Снайперах» (2011—2013) и кирово-чепецкой «Олимпии» (2014/2015).

В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 в составе южно-сахалинского «Сахалина» дважды стал серебряным призёром первенства Азиатской хоккейной лиги.

В сезоне 2017/2018 продолжил карьеру в клубах Высшей хоккейной лиги — до 5 ноября 2017 года в самарском ЦСК ВВС, с 3 января 2018 года в орском «Южном Урале».

Достижения 
  Серебряный призёр Азиатской хоккейной лиги (2016)
  Серебряный призёр Азиатской хоккейной лиги (2017)

Ссылки 
 
 

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Ладья»
Игроки ХК «Кузнецкие медведи»
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Сахалин»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Южный Урал»